Belau (gemeente)
Palau (land)